Die Communauté de communes des Crêtes Préardennaises ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ardennes in der Region Grand Est. Sie wurde am 20. Dezember 1995 gegründet und umfasst 94 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saulces-Monclin. Mit ihrer Anzahl von Mitglieds-Gemeinden ist sie einer der größten Gemeindeverbände Frankreichs.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Cretes Preardennaises
Gegründet 1995